Cour d'Alger peut désigner :
 la cour d'Alger, une cour d'appel ayant son siège à Alger, en Algérie ;
 la cour d'Alger, une voie privée située dans le  de Paris, en France.